Придорожный — село в Заволжском районе Ивановской области России. Входит в состав Волжского сельского поселения.

История 
В 1981 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок Заволжской машинно-мелиоративной станции  переименован в Придорожный.

Население

Примечания 

Населённые пункты Заволжского района (Ивановская область)